

Persone 
 John Walker (1731-1803) – naturalista scozzese
 John Walker – atleta neozelandese
 John Walker – calciatore inglese del XIX-XX secolo
 John Walker – canottiere britannico
 John Walker – direttore della fotografia e regista canadese 
 John Walker - giornalista statunitense
 John Walker – farmacista inglese e inventore del fiammifero a sfregamento
 John Walker – matematico inglese
 John Walker – produttore cinematografico statunitense 
 John Walker – regista statunitense 
 John Walker Lindh – il talebano americano
 John C. Walker – botanico statunitense, vincitore del Premio Wolf
 John Ernest Walker – chimico britannico, vincitore del Premio Nobel per la chimica
 John Walker – pittore e incisore britannico

Altro 
 John Walker, vero nome di U.S. Agent – personaggio Marvel Comics